

Geografia

Bacton (Herefordshire)
Bacton (Norfolk)
Bacton (Suffolk)